Кончита има више значења:

 Кончита (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кончита, Синко Сењорес (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кончита (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кончита (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кончита (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику